Клин — исчезнувшая деревня в Починковском районе Смоленской области России.

Находилась где-то в 2 км юго-западней современной деревни Михайловка. В 13 км южней города Починка.

История 
Деревня Клин отмечена на картах РККА с 1924 года. В ней тогда было около 20-ти дворов.

Согласно справочнику административного деления Смоленской области деревня входила в Даньковский сельсовет и существовала до 1965 года.

На картах 1970-1980-х годов деревня уже не обозначается.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области